Эли Коэн (1924—1965) — израильский разведчик

Актёры 
 Эли Коэн (род. 1940) — израильский актёр

Политики 
 Эли Коэн (род. 1949) — политик, член Кнессета от партии «Ликуд», посол Израиля в Японии
 Эли Коэн (род. 1972) — политик, член Кнессета от партии «Ликуд», министр экономики и промышленности (2017—2020), министр разведки (с 2020 года)

Футболисты 
 Эли Коэн (род. 1951) — израильский футбольный тренер
 Эли Коэн (род. 1960) — израильский футболист, игрок клуба «Апоэль Тель-Авив» и национальной сборной
 Эли Коэн (род. 1961) — израильский футбольный тренер